LL steht für:
 Leased Line, fest verdrahteter Übertragungsweg, siehe Standleitung
 Léon & Lévy, französisches Fotografenstudio
 Limited Liability („beschränkte Haftpflicht“), siehe Haftung (Recht)
 Israel (ICAO-Code)
 Leipzig Hauptbahnhof (DS 100)
 Líneas Aéreas Allegro (IATA-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 Miami Air International (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Región de los Lagos (ISO-3166-2:CL-Code), chilenische Region

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Landsberg am Lech
 Österreich: Bezirk Linz-Land
 Großbritannien: Borehamwood (für Fahrzeuge aus London)
 Norwegen: Tønsberg

LL ist der Künstlername von
 Luc Luycx, Initialen des Designers der Vorderseite der Euromünzen
 Natalia LL (1937–2022), polnische Künstlerin

Ll/ll steht für:
 auch /l/, Digraph (Linguistik)

ll steht für:
 ll (Unix), Unix-Befehl zum Listen im long format, Alternative zu ls -l

Siehe auch:
 LL-Parser
 LL Cool J
 LL.M.

Abkürzung